Chenār Khoshkeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chenār Khoshkeh (ort i Iran), Lorestan, 
 Chenār Gerīt, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar